Princesa Isabel de Sajonia (en alemán; Elisabeth, Prinzessin von Sachsen; 14 de febrero de 1862- 18 de mayo de 1863), fue la segunda hija del futuro rey Jorge I de Sajonia y la infanta María Ana de Portugal, fallecida en la infancia.

Vida 
Cuando nació Isabel en 1861, su padre aún no era rey de Sajonia (lo sería en 1902). Había nacido el año en que murió su hermana mayor María Johanna. Por parte de su padre era bisnieta del rey Maximiliano I de Baviera y por su madre nieta de la reina María I de Portugal. 

La princesa muere con quince meses, un mes después del nacimiento de su hermana Matilde. Su pérdida afecta mucho a su madre la cuál en ese momento aún no se adaptaba por completo a la corte sajona. Sus padres tendrían más hijos entre los que se destacaban el último rey Federico Augusto III de Sajonia y María Josefa de Sajonia, madre del último emperador Carlos I de Austria.

El cuerpo de la pequeña descansa en la Cripta de Wettin en la Iglesia de la Corte Católica en Dresde.

Referencias 

Princesas de Sajonia
Nacidos en 1862
Fallecidos en 1863
Niños fallecidos